Chapula kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Chapula, Hidalgo, Tianguistengo, 
 Chapula, Coahuila, Saltillo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar